Athamanta hungarica är en flockblommig växtart som beskrevs av Vincze von Borbás och Carl Fredrik Nyman. Athamanta hungarica ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hungarica